Denumirea de Zahari Stoianovo se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Zahari Stoianovo, un sat în comuna Șabla, regiunea Dobrici;
 Zahari Stoianovo, un sat în comuna Popovo, regiunea Tărgoviște.

Vezi și 
 Stoianovo (dezambiguizare)

Toponime bulgărești